«José Meléndez» puede referirse a:

Personajes 
 José Meléndez (18??-19??), militar (villista) mexicano.
 José Meléndez y Bruna (1763-1824), militar (marino) español.
 José Meléndez Mayorga (1993-), atleta venezolano.
 José Meléndez (19??-), baloncestista puertorriqueño.
 José Meléndez García (1965-), beisbolista puertorriqueño.
 José Meléndez (19??-), futbolista ecuatoriano.
 José Enrique "Quique" Meléndez Ortiz, Sr.  (19??-), político puertorriqueño (:w:en).
 José Enrique "Kikito" Meléndez Ortiz, Jr. (1973-), político puertorriqueño (:w:en).
 José Meléndez-Pérez (19??-), político puertorriqueño (:w:en).
 ...